Sandy kan avse:

 Sandy (namn) – ett namn för både kvinnor och män
 Sandy Olsson– en roll spelad av Olivia Newton-John i filmen Grease
 Orkanen Sandy –  en tropisk cyklon som drabbade delar av Karibien och nordöstra USA i slutet av oktober 2012
 Sandy (sång) – en sång skriven av Steve Brandt och Dion DiMucci

Geografi
 Sandy, Bedfordshire – en ort i England
 Sandy, Utah – en stad i USA